Die Jakobskirche (Schwedisch: offiziell Sankt Jacobs kyrka, umgangssprachlich Jakobs kyrka) ist ein Kirchengebäude im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Sie liegt direkt am Park Kungsträdgården.

Geschichte 
Als erster christlicher Bau an gleicher Stelle entstand im 14. Jahrhundert eine Kapelle. Diese wurde in den 1430er Jahren durch eine Ziegelkirche (einige Quellen nennen ein Gebäude aus Holz und Naturstein) ersetzt.

Der Reichstag in Västerås von 1527 beschloss diese Kirche abzureißen und 1580 begann der Bau der heutigen Kirche im Auftrag des Königs Johann III. Die Bauleitung übernahmen der Architekt Willem Boy und der Baumeister Henrik van Huwen. Nach mehreren Bauverzögerungen konnte die Kirche erst am ersten Advent 1642 unter Anwesenheit der nunmehrigen Königin Christina eingeweiht werden.

Waldemar Åhlén war hier von 1928 bis zum 30. Juni 1971 Organist. Set Svanholm wirkte hier von 1929 bis 1949 als Kantor.

Orgel 

Die Geschichte der Orgeln reicht zurück in das Jahr 1644. Die heutige Hauptorgel wurde 1976 von dem dänischen Orgelbauer Marcussen & Søn (Abenraa) in dem vorhandenen historischen Orgelgehäuse erbaut, wobei Pfeifenmaterial aus Vorgängerinstrumenten wiederverwendet wurde. Das Instrument hat 83 Register auf fünf Manualwerken und Pedal, einschließlich eines Fernwerkes. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

 Koppeln:

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in Stockholm
Stockholm
Stockholm, Jakobskirche
Stockholm, Jakobskirche
Stockholm, Jakobskirche